Бремер Хоф (, ) — здание в центре ганзейского города Люнебург (земля Нижняя Саксония), в котором с 1523 по 1911 год размещалась пивоварня; с 25 ноября 1919 года в доме на улице Lüner Strasse расположены гостиница и ресторан. Является памятником архитектуры.

История и описание 
С 1523 по 1911 год был домом — пивоварней, рядом было около 18 жилых домов, в 1716 добавилась еще 11 жилых домов. В 1853 году был расширен верхний этаж для пивовара Зетбера (Soetbehr). В 1921 году ветхие будки которые были пристроены к домам были снесены. В 1923 году здание было перестроено.

Дом отделан в классическом немецком стиле, имеет покатую крышу и внутренний двор.

Сейчас в доме гостиница и ресторан.

См. также 
 Ратуша Люнебурга
 Монастырь Люне
 Старый кран

Примечания

Литература 
 Doris Böker: Hansestadt Lüneburg mit Kloster Lüne. (= Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Baudenkmale in Niedersachsen. Band 22.1). Michael Imhof Verlag, Petersburg, 2010, ISBN 978-3-86568-563-6.

Ссылки 
 

Здания и сооружения Люнебурга
Появились в 1523 году
Появились в 1919 году в Германии
Гостиницы Германии